Visconti-Venosta ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Visconti-Venosta (1829–1914), italienischer konservativer Politiker
 Giovanni Visconti-Venosta (1831–1906), italienischer Politiker, Autor und ein Verfechter der italienischen Einigung (Risorgimento)